Chelanops är ett släkte av spindeldjur. Chelanops ingår i familjen blindklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blindklokrypare
Chelanops